Павлуновский — славянская фамилия:
 Павлуновский, Иван Петрович (1888—1937) — советский политический деятель, революционер, деятель советских спецслуб, руководитель сибирских чекистов в годы Гражданской войны. 
 Павлуновский, Никита Петрович (1892—1918) — первый председатель Воронежской губернской ЧК, комиссар Воронежского отделения банка.